Hyponephele transcaucasica är en fjärilsart som beskrevs av Jachontov 1910. Hyponephele transcaucasica ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
transcaucasica